Eutropius; Constantius Chlorus apja
 Eutropius; 4. századi történetíró
 Eutropius; Theodosius eunuchja, 387-ben és 399-ben consul